Тауц:
 Ладислав Тауц (1926—1999) — французский нейрофизиолог.
 Ян Тауц (1922—2010) — чехословацкий и американский физик.